

Cinema 
La valle delle ombre – film del 2009 diretto da Mihály Györik

Letteratura 
La valle delle ombre (Shadow Valley) – romanzo di Gwen Hunter, n. 336 de I nuovi bestsellers
La valle delle ombre (Death in the Valley of Shadows) – romanzo di Deryn Lake, n. 1064 de I Classici del Giallo Mondadori